Серге́й Погоре́лый:
 Погорелый, Сергей Демьянович (род. 1948) — советский и украинский ученый-кибернетик.
 Погорелый, Сергей Петрович (род. 1986) — украинский футболист.